Kjole er en beklædningsgenstand:

 Kjole og skørt – primært kvindetøj
 Kjole og hvidt – primært herretøj
 Præstekjole – embedsdragt for præster